James Murtaugh (r. 28. listopada 1942., Chicago, Illinois) američki je filmski i televizijski glumac. Znan je za njegov bogati i karakteristični glas te je godinama bio govornik za A1 Steak Sauce. Murtaugh je također član izvanbroadwayska kazališne kompanije TACT (The Actors Company Theatre).

Američki filmski glumci